Korsberga distrikt kan syfta på:

Korsberga distrikt, Småland
Korsberga distrikt, Västergötland

Se även
Korsberga församling
Korsberga socken